Грязновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Грязново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 479 человек, в том числе 245 мужчин и 234 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 453 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Грязново.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края